|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Taipei (officieel Taipei WTA Challenger) van 2014 vond plaats van 3 tot en met 9 november 2014 in de Taiwanese hoofdstad Taipei. Het was de derde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op overdekte tapijtbanen.

Samenvatting 
Enkelspel – Titelhoudster Alison Van Uytvanck was haar titel niet komen verdedigen. De als eerste geplaatste Anna-Lena Friedsam bereikte de halve finale. Het zesde reekshoofd, Vitalia Djatsjenko uit Rusland, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de ongeplaatste Taiwanese Chan Yung-jan in drie sets. Djatsjenko wist voor het eerst in haar carrière een WTA-toernooi op haar naam te schrijven.

Dubbelspel – Titelhoudsters Caroline Garcia en Jaroslava Sjvedova hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. De als eerste geplaatste Taiwanese zussen Chan Hao-ching / Chan Yung-jan wonnen het toernooi. Zij versloegen in de finale hun ongeplaatste landgenotes Chang Kai-chen en Chuang Chia-jung in twee sets. Het was hun derde gezamen­lijke titel. Hao-ching (de jongste) had daarnaast drie eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Yung-jan (de oudste) tien.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Taipei 2014
Taipei